Mosquito (ze španělštiny, počeštěně moskyt neboli komár) má více významů:
 de Havilland Mosquito – britské letadlo z druhé světové války
 Mosquito (album, Yeah Yeah Yeahs) – hudební album americké skupiny Yeah Yeah Yeahs
 SIG Sauer Mosquito – švýcarská pistole

Externí odkazy